Дуглас Саутхолл Фримен (; 16 мая 1886 — 13 июня 1953) — американский историк, биограф, газетный редактор и писатель. В основном он известен своими многотомными биографиями Роберта Ли и Джорджа Вашингтона, за которые получил Пулицеровскую премию.

Ранние годы 
Дуглас Фримен родился 16 мая 1886 года в Линчберге, штат Вирджиния, в семье Бетти Эллен Хамнер и Уокера Бёрфорда Фримена, страхового агента, который четыре года прослужил в Северовирджинской армии генерала Ли. Уокер был рядовым 34-го вирджинского пехотного полка и получил несколько ранений в сражении при Севен-Пайнс.

Фримен с самого детства проявлял интерес к истории американского Юга. В Линчберге его семья жила в доме 416 по Мэйн-Стрит, возле дома генерала Конфедерации Джубала Эрли. В 1892 году семья переехала в Ричмонд.

Фримен обучался в Ричмондском Колледже (сейчас Ричмондский университет) и в 1904 году получил степень бакалавра. Затем он поступил в балтиморский Университет Джона Хопкинса, где в 1908 году получил степень доктора истории. Его первой книгой стала A Calendar of Confederate Papers, сборник его библиографических изысканий, опубликованный в 1908 году. Фримен пытался найти работу при Академии, но в итоге стал работать в редакции ежедневной газеты Richmond Times-Dispatch. Некоторое время он работал секретарём при налоговой Комиссии, а в 1914 году Richmond Times-Dispatch была продана, и он нанялся в редакцию газеты Richmond News Leader.

Карьера историка

Lee’s Dispatches 
В 1911 году в руки Фримена попал архив переписки генерала Ли и президента Дэвиса, долгое время считавшийся утраченным. Фримен потратил 4 года на работу над документами и в 1915 году опубликовал книгу «Lee’s Dispatches». Труд был с энтузиазмом воспринят историками Гражданской войны и стал важным первичным источником по военной истории. Письма, написанные между 2 июня 1862 года и 1 апреля 1865 года позволяют лучше понять стратегию генерала Ли, понять некоторые его решения, а так же показывают, в каком тесном контакте работал он с президентом Дэвисом. В предисловии Фримен собрал семь самых важных фактов, содержащихся в переписке: например, письма показывают, что руководство Конфедерации в 1862 году рассматривало, но затем отклонило рискованный план — усилить армию Джексона в долине Шенандоа и, рискуя потерять Ричмонд, совершить вторжение на территорию северных штатов.

Награды и память 
 1935 Пулицеровская премия за R. E. Lee: A Biography (4 тома)
 1958 Пулицеровская премия (посмертно) за George Washington: A Biography (6 томов)
 Douglas S. Freeman High School в округе Энрико, Вирджиния, названа в его честь.
 Фримен-Холл в Ричмондском университете назван в его честь.
 Virginia Historical Marker Q-6-17, на Ривермонт-Авеню в Линчберге, поставлена для увековечивания его жизни и работы.

Библиография 
 A Calendar of Confederate Papers (1908)
 Lee’s Dispatches to Jefferson Davis, 1862—1865 (1915)
 R. E. Lee: A Biography (1934—1935):
 Vol 1;
 Vol. 2;
 Vol. 3;
 Vol. 4.
 The Cornerstones of Stratford: Address at the Dedication of Stratford, October 12, 1935 (1935)
 The South to Posterity: An Introduction to the Writings of Confederate History (1939)
 Lee’s Lieutenants: A Study in Command Volume 1: Manassas to Malvern Hill (1942)
 Lee’s Lieutenants: A Study in Command Volume 2: Cedar Mountain to Chancellorsville (1943)
 Lee’s Lieutenants: A Study in Command Volume 3: Gettysburg to Appomattox (1944)
 George Washington:
 Volume 1: Young Washington (1948)
 Volume 2: Young Washington (1948)
 Volume 3: Planter and patriot (1951)
 Volume 4: Leader of the Revolution (1951)
 Volume 5: Victory with the help of France (1952)
 Volume 6: Patriot and President (1954)
 Volume 7: First in Peace (1957, by John Alexander Carroll and Mary Wells Ashworth, based on Freeman’s original research)

Примечания

Литература 
 Johnson, David E., Douglas Southall Freeman, Pelican Publishing, ISBN	1455603678
 Smith, Stuart W. Douglas Southall Freeman on Leadership. White Mane, 1993. ISBN 978-0-942597-48-6.

Ссылки 
 Статья про Фримена в вирджинской энциклопедии

Историки США
Лауреаты Пулитцеровской премии за биографию или автобиографию
Военные писатели США
Выпускники Ричмондского университета
Историки XX века
Президенты Общества американских историков